Пісня над піснями, Книга Пісні Пісень Соломона, Пісні Пісень, Книга Пісень — книга Старого заповіту, що приписується цареві Соломону
 Пісня Соломона (роман) — третій роман афроамериканської письменниці Тоні Моррісон, приніс їй визнання та славу